Ditleff ist der Familienname folgender Personen:
 Jørgen Ditleff Bondesen (1855–1939), dänischer Komponist
 Niels Christian Ditleff (1881–1956), norwegischer Diplomat

Ditlfeff steht zudem für:
 Ditleff Beach, Ort im Vereinigten Königreich